Les Jeunes Titans (aussi connus à travers les années en tant que Teen Titans, The New Teen Titans, The New Titans, et The Titans) est une équipe de super-héros de comics de DC Comics. Comme le nom de l’équipe le suggère ses membres sont habituellement des adolescents ou de jeunes adultes.

Pour faciliter la compréhension, un slash (/) indique qu'un héros a changé de pseudo, par ex, pour signifier que Robin est devenu Nightwing, la typographie sera : "Robin / Nightwing"

Teen Titans / Titans

Les membres originaux 

LES MEMBRES LES PLUS CONNUS
Robin / Nightwing | Dick Grayson.
Cyborg.           | Victor Stone.
Beast Boy /Changelin |Garfield M. Logan
Starfire.  | Koriand'r.
Raven.     Rachel Roth

Les nouveaux Teen Titans

Les Titans d'Arsenal

Teen Titans d'Atom

Les Titans après le Jour de Graduation

Les Titans après Infinite Crisis

Renaissance DC (New 52)

Équipes auxiliaires

Team Titans

Les Titans L.A.

Teen Titans East

Les Titans de Deathstroke 
Deathstroke a formé une équipe de Teen Titans pour détruire l'autre équipe de Teen Titans et reprendre le contrôle de Rose Wilson et de Jéricho.

Autres continuités

Kingdom Come

Titans Tomorrow

Autres médias

Les membres des Teen Titans dans Teen Titans : Les Jeunes Titans

Les membres des Teen Titans dans le DCAMU

La Ligue des justiciers vs. les Teen Titans

Teen Titans: The Judas Contract

Justice League Dark: Apokolips War

Notes et références 

 
 

Équipe de super-héros DC
Liste de personnages de comics
Liste en rapport avec la science-fiction